Frederiksborg steht für

 Frederiksborg Amt, eine ehemalige dänische Amtskommune auf Nordseeland
 Schloss Frederiksborg, ein Wasserschloss in Hillerød auf der dänischen Insel Seeland

Frederiksborg ist der Name folgender Personen:
 Alexandra von Frederiksborg (* 1964; geb. Alexandra Christina Manley), geschiedene Frau von Prinz Joachim von Dänemark

Siehe auch:
 Fredericksburg